Ockert ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Ockert (1825–1899), deutscher Landschafts-, Jagd- und Tiermaler
 Erich Ockert (1889–1953), deutscher Maler und Grafiker
 Frank Ockert (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Hans-Peter Ockert (* 1972), deutscher Jazzmusiker
 Matthias Ockert (* 1970), deutscher Komponist und Gitarrist
 Wolfgang Ockert, deutscher Basketballfunktionär und -schiedsrichter

Ockert ist der Name von:
 Ockert (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortsteils der Marktgemeinde Ruprechtshofen, Niederösterreich